Por Malthusianismo - nome derivado do biólogo e economista Thomas Malthus - pode estar à procura de:
Teoria Populacional Malthusiana ou
Teoria populacional neomalthusiana

Desambiguação